Теотитлан де Флорес Магон има више значења:

 Општина Теотитлан де Флорес Магон (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Теотитлан де Флорес Магон (Теотитлан де Флорес Магон, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику